Pravila izričito nalažu posve određene akcije ili uzdržavanja od njih i ne dopuštaju bilo kakvu slobodu odlučivanja.

Pravila su najjednostavniji oblik plana. Bit pravila je da određena managerska odluka mora ili ne smije biti poduzeta.

Menadžment